Revisionism kan avse:

 Historierevisionism – kritisk granskning av historiska verk och vedertagna uppfattningar om historien
 Politisk historierevisionism – grundar sig på en politisk agenda i stället för vetenskapliga metoder
 Territoriell revisionism – har ofta använts som ett förskönande ord för revanschism och irredentism. Termen har flitigt använts i Europa under efterkrigstiden - Kalla kriget - då många minoriteter hoppades förändra statsgränser som blivit dragna efter andra världskriget.
 Revisionism (marxism) – en beskrivning av en omförhandling/omarbetning/förändring av marxistisk doktrin
Modern revisionism – för ledande sovjetiska politiker som, efter Stalins död, framlade tesen om fredligt samförstånd istället för klasskamp
Revisionistisk sionism – en rörelse grundad av Zeev Jabotinsky som ville återskapa politisk sionism grundad av Theodor Herzl.
 Antirevisionism – en doktrin inom den marxist-leninist rörelsen som upprätthåller den idétradition som uppbärs av Marx-Engels-Lenin-Stalin och vanligtvis även Mao eller Hoxha eller bägge två

Se även
 Förintelseförnekelse – en uppfattning att Förintelsen - det vill säga det folkmord på framför allt judar som ägde rum under andra världskriget - inte ägde rum alls, eller inte hade den omfattning som brukar beskrivas av nutida akademisk forskning
 Reformistisk socialism – begrepp för ett ideologiskt vägval, hur förändringar och förvandling av ett samhälle bör gå till